Dan Peek – cantante e musicista statunitense
 Kim Peek – intellettuale statunintense
 Rich Peek – cestista statunitense